Manuel Ortega peut désigner :
 Manuel Ortega (né en 1980), chanteur autrichien.
 Manuel Ortega Ocaña (né en 1981), cycliste espagnol.